Марија Шарапова је други пут освојила титулу. У финалу је савладала Симону Халеп са 6:4, 6:7(5), 6:4.

Носиоци 

  Серена Вилијамс (друго коло)
  Ли На (прво коло)
  Агњешка Радвањска (треће коло)
  Симона Халеп (финале)
  Петра Квитова (треће коло)
  Јелена Јанковић (четврто коло)
  Марија Шарапова (победница)
  Анџелик Кербер (четврто коло)
  Доминика Цибулкова (треће коло)
  Сара Ерани (четвртфинале)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Флавија Пенета (друго коло)
  Каролина Возњацки (прво коло)
  Карла Суарез Наваро (четвртфинале)
  Слоун Стивенс (четврто коло)
  Забине Лизики (друго коло)

  Роберта Винчи (прво коло)
  Јуџини Бушард (полуфинале)
  Саманта Стосур (четврто коло)
  Ализе Корне (друго коло)
  Кирстен Флипкенс (друго коло)
  Јекатерина Макарова (треће коло)
  Луција Шафаржова (четврто коло) 
  Анастасија Пављученкова (друго коло)
  Каја Канепи (прво коло)
  Сорана Крстеа (треће коло)
  Светлана Кузњецова (четвртфинале)
  Андреа Петковић (полуфинале)
  Винус Вилијамс (друго коло)
  Клара Коукалова (прво коло)
  Данијела Хантухова (треће коло)
  Јелена Веснина ''(друго коло)

 Жреб 

 Завршница 

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 

 Група 3 

 Група 6 

 Група 7 

 Група 8 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= К. Возњацки
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ј. Викмајер
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Солер Еспиноса
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ш. Схеперес
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Каданцу
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К. Бертенс
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Дате Крум
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=24
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= А. Петковић
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Дој
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А-Л. Фридсам
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ш. Фегеле
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Риск
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= М. Лучић Барони
| RD1-score14-1=62
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Младеновић
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н. Ли
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Ј. Викмајер
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Солер Еспиноса
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К. Бертенс
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=24
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=0r

| RD2-seed05=28
| RD2-team05= А. Петковић
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ш. Фегеле
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Риск
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=
| RD2-team08= К. Младеновић
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= К. Бертенс
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=28
| RD3-team03= А. Петковић
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Младеновић
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= К. Бертенс
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=28
| RD4-team02=

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2014.